Herrernes enkeltstart ved EM i landevejscykling 2018 blev afholdt den 8. august i Glasgow i Skotland. Det var den 3. enkeltstart for herrer ved EM.

Enkeltstarten blev vundet af belgiske Victor Campenaerts for andet år i træk, efterfulgt af spanske Jonathan Castroviejo og tyske Maximilian Schachmann.

Deltagere

Danske ryttere 
 Martin Toft Madsen
 Rasmus Quaade

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (herrer)